Nowa Gazeta (1906–1918)
 Nowa Gazeta (1993)